Backsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Backsjön (Gunnarskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (1,53 km²)
Backsjön (Östmarks socken, Värmland, 669598-132295), sjö i Torsby kommun,  (16,2 ha)
Backsjön (Östmarks socken, Värmland, 670633-132420), sjö i Grue kommun och Torsby kommun,  (80,8 ha)
Backsjön, Dalarna, sjö i Gagnefs kommun, 
Backsjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (40,3 ha)
Lill-Backsjön, sjö i Bergs kommun,  (74,9 ha)
Stor-Backsjön, sjö i Bergs kommun,  (2,09 km²)
Backsjön (Eds socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (27,3 ha)
Backsjön (Junsele socken, Ångermanland, 706895-154732), sjö i Sollefteå kommun,  (48,6 ha)
Backsjön (Junsele socken, Ångermanland, 707675-155544), sjö i Sollefteå kommun,  (25 ha)
Backsjön (Resele socken, Ångermanland, 703733-156128), sjö i Sollefteå kommun,  (34 ha)
Backsjön (Resele socken, Ångermanland, 703947-157732), sjö i Sollefteå kommun,  (38,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn